Ledøje-Smørum è un ex-comune danese situato nella contea di Copenaghen (attuale regione di Hovedstaden). Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune si è fuso con Stenløse e Ølstykke per dare luogo al nuovo comune di Egedal.

Il comune, costituito nel 1970 unendo i centri abitati di Ledøje e Smørum, era situato nell'isola di Sjælland; aveva una superficie di , e al 2005 la sua popolazione era di 10525 abitanti. Centro abitato principale, e sede del consiglio comunale, era Smørum.

 
Ledoje-Smorum
Ledoje-Smorum